Vredenburgh (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Vredenburgh (Amsterdam), een rijksmonument in Amsterdam
 Vredenburgh (Beemster), een buitenplaats in de Beemster
 Fort Vredenburgh, een fort in Ghana
 Vredenburgh (Haarlem), een voormalige buitenplaats in Haarlem

Zie ook
Vredeburg
Vredenburg